Lake Sherwood – centro abitato degli Stati Uniti in California
Lake Sherwood – centro abitato degli Stati Uniti in Wisconsin